Evergreen () — многозначное понятие. Возможные значения:
 Evergreen Group
 Evergreen (песня)
 Evergreen International Airlines
 Evergreen Marine
 EvergreenHealth
 Evergreen — альбом группы Pentatonix